Tinjan je lahko:
 Tinjan, Istrska županija (Hrvaška)
 Tinjan (Slovenija)